Alte Bibliothek steht für	
Alte Bibliothek (Berlin)
Alte Bibliothek der Abtei Ottobeuren 
Alte Bibliothek des Trinity College, Dublin
Siehe auch
Alte Stadtbibliothek